Le Championnat de squash du British Open masculin 1991 est l'édition 1991 du British Open qui se déroule au Lambs Squash Club & Centre de conférences de Wembley à Londres  du 12 au 22 avril 1991. Jahangir Khan gagne son  British Open consécutif, en battant Jansher Khan en finale. Jahangir Khan était seulement tête de série  car il revenait à la compétition après un retrait pendant quelques mois à la suite d'une maladie et d'un épuisement.

Têtes de série

Tableaux et résultats

Premier tour

Tableau final

Références

Voir aussi 
 British Open
 British Open féminin 1991

masculin 1991
Compétition de squash à Londres
British Open masculin
Sport en Angleterre en 1991
Sport en avril 1991